Antoine Benoist peut désigner :

 Antoine Benoist (1632-1717) : sculpteur et peintre français du  ;
 Antoine Benoist (1721-1770), graveur français ;
 Antoine Benoist (1999-) : coureur cycliste français.